Miembro hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 Miembro (anatomía), extremidades que arrancan del tronco del cuerpo humano o animal.
 Miembro (geología), división que puede establecerse en una formación geológica.
 Miembro de una ecuación, cada una de las expresiones a ambos lados de un signo de igualdad o desigualdad en una ecuación o inecuación.
 Miembro viril o pene, órgano sexual masculino.

Sociología
 Individuo de una comunidad, organización o sociedad.